Вадим Малков:
 Малков, Вадим Дмитриевич (1933—2019) — советский и российский учёный-правовед и криминолог.
 Малков, Вадим Евгеньевич (1912—1994) — советский поэт-песенник.